RCN puede referirse a:

 RCN, canal de televisión de Colombia.
 RCN, cadena radial colombiana.
RCN, empresa de telecomunicaciones de EE. UU. con sede en el Borough de Princeton,  Nueva Jersey.
RCN, iniciales en inglés para la Marina Real Canadiense.